Prima rundă a alegerilor prezidențiale din Franța din 2022 a avut loc pe 10 aprilie 2022. Un al doilea tur de scrutin o să aibă loc pe 24 aprilie 2022. Președintele Franței în exercițiu, Emmanuel Macron de la La République En Marche! (LREM), care a câștigat alegerile prezidențiale din 2017 și al cărui prim mandat se va termina pe 13 mai 2022, a anunțat pe 3 martie 2022 că o să candideze pentru un nou mandat pentru următorii cinci ani, Constituția Franței permitându-i acest lucru. Oponentul lui în turul doi o să fie Marine Le Pen, liderul Adunării Naționale (RN), pe care a învins-o în 2017.

Valérie Pécresse, candidata Republicanilor, a obținut sub 5% din voturi în primul tur, fiind cel mai slab rezultat din istoria partidului gaulist și ai predecesorilor săi. Anne Hidalgo, primarul Parisului, a obținut 1.75% din voturi, cel mai slab rezultat din istoria Partidului Socialist (PS). Jean-Luc Mélenchon de la La France Insoumise (FI) s-a clasat pe locul al treilea cu 21.95% din voturi, fiind primul în preferințele tinerilor cu vârste între 25-34 de ani și în Île-de-France.

În al doilea tur, Macron a învins-o pe Le Pen cu 58.5% din voturi în timp ce Le Pen a obținut 41.5%, o diferență mai mică decât la alegerile din 2017. Prezența a fost de 71.9% cea mai mică de la alegerile prezidențiale din 1969. Le Pen a recunoscut înfrângerea după ce exit-pollurile au devenit disponibile. Alegerile prezidențiale urmează să fie urmate de alegerile legislative care vor avea loc pe 12 iunie, cu potențiale tururi 2 pe 19 iunie, pentru alegerea celor 577 de membri ai Adunării Naționale, camera inferioară a Parlamentului Francez.

Sistem 
În conformitate cu articolul 7 al Constituției Franței, Președintele Republicii este ales odată la cinci ani într-un sistem cu două runde. Dacă niciun candidat nu reușește să obțină majoritatea absolută de voturi din primul tur, un al doilea tur este ținut la două săptămâni mai târziu între cei doi candidați care au obținut cele mai multe voturi. Potrivit Constituției Franței, prima rundă a alegerilor prezidențiale trebuie să aibă loc într 20 și 35 de zile înainte de tranziția puterii prezidențiale la sfârșitul mandatului de cinci ani al titularului în funcție. Pe măsură ce Emmanuel Macron a preluat mandatul pe 14 mai 2017, tranziția de putere este de așteptat să aibă loc pe 13 mai 2022. În mod corespunzător, primul tur al alegerilor prezidențiale se va desfășura între 8 și 23 aprilie 2022, turul al doilea fiind organizat la două săptămâni după primul. Pe 13 iulie 2021, purtătorul de cuvânt al Guvernului Gabriel Attal a anunțat datele alegerilor, respectiv 10 aprilie 2022 pentru primul tur și 24 aprilie 2022 pentru eventualul tur al doilea.

Pentru a fi incluși în primul tur de scrutin, candidații trebuiau să obțină 500 de semnături (deseori denumite pararainages în franceză) de la aleșii naționali sau locali din cel puțin 30 de departamente diferite sau colectivități de peste mări, cu cel mult o zecime din acești semnatari. din orice departament. Semnăturile au fost depuse la Consiliul Constituțional, care este singura autoritate care desemnează participanții.

Candidați 
Pe 7 martie 2022, Consiliul Constituțional a publicat numele a douăsprezece candidați care au primit 500 de sponsori valizi, cu ordinea listei determinata prin tragere la sorti.

 Nathalie Arthaud
 Fabien Roussel
 Emmanuel Macron
 Jean Lassalle
 Marine Le Pen
 Éric Zemmour
 Jean-Luc Mélenchon
 Anne Hidalgo
 Yannick Jadot
 Valérie Pécresse
 Philippe Poutou
 Nicolas Dupont-Aignan

Sondaje de opinie

Campania oficială 
Tabelul de mai jos enumeră sondajele finalizate de la publicarea listei oficiale a candidaților din 7 martie.

Turul al II-lea

Macron vs Le Pen

Rezultate

Hărți

Referințe 

2022 în Europa
2022 în Franța
Alegeri în Franța
Alegeri în Europa după an